Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 8 февраля в горнолыжном курорте Снежный парк Геньтин. Как и на предыдущих Играх, гигантский слалом остается единственной параллельной дисциплиной у сноубордистов. В Пекине выступили 32 сноубордиста представляющие 12 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующим олимпийским чемпионом является швейцарский сноубордист Невин Гальмарини.

Бенджамин Карл стал первым в истории австрийцем, выигравшим олимпийское золото в любой дисциплине мужского сноуборда.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордиста, которые осуществляют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменов, которые распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр